! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 120001–120100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 120101–120200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 120201–120300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 120301–120400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 120401–120500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 120501–120600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 120601–120700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 120701–120800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 120801–120900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 120901–121000 [ editare]

Lista planetelor minore (120001-121000)